ISO 3166-2:LV er Letlands del af ISO 3166-2, som er del af ISO 3166 standarden udgivet af International Organization for Standardization (ISO), der definerer koder for navne på principielle subnationale enheder i alle lande tilgængelige i ISO 3166-1.

For nuværende defineres Letlands ISO 3166-2-koder for 110 novads og ni republikanske byer. De ni republikanske byer har særlig status svarende til novads'.

Hver kode består af to dele, adskilt af en bindestreg. Den første del er LV, ISO 3166-1 alpha-2-koden for Letland. Den anden del er én af følgende:
 Tre tal: novads
 Tre bogstaver: republikanske byer

Nuværende koder 
Navne på subnationale enheder er opført som i ISO 3166-2-standarden udgivet af ISO 3166 Maintenance Agency (ISO 3166/MA).

Navne på subnationale enheder er sorteret i henhold til det lettiske alfabets rækkefølge: a, ā, b-c, č, d-e, ē, f-g, ģ, h-i, ī, j-k, ķ, l, ļ, m-n, ņ, o-s, š, t-u, ū, v-z, ž.

Klik på knappen i overskriften for at sortere hver kolonne.

Ændringer 
Følgende ændringer annonceres i nyhedsbrevet fra ISO 3166/MA siden den første udgivelse af ISO 3166-2 i 1998:

Koder før Nyhedsbrev II-3

Eksterne henvisninger 
 Letlands kommunale selvstyre 

LV
 ISO 3166-2:LV